«Ска́зка о поте́рянном вре́мени» — советский мультипликационный фильм по мотивам одноимённой сказки Евгения Шварца.

Сюжет 
Трое злых волшебников из мрачного заколдованного леса, захламлённого сломанными игрушками и школьными принадлежностями, выбираются в город через потайную дверь в заборе, чтобы найти троих ленивых детей, которые «проматывают и прожигают время».

Найдя таких лентяев — школьника и школьницу, колдуны обманом отнимают у них время, которое те легкомысленно теряли, прогуливая школу. В результате старики превращаются в больших детей, а дети — в маленьких дедушку и бабушку. Не желая оставаться безобразными стариками, превращённые школьники преследуют волшебников до их жилища в волшебном лесу и находят гигантские часы на избушке, идущие в обратную сторону. Подслушав разговор колдунов, дети узнают, что если они не успеют до наступления 12 часов найти третьего заколдованного школьника и втроём не переведут стрелки волшебных часов вперёд, они навсегда останутся старыми людьми, а волшебники — молодыми детьми.

Найдя в городе такого же состарившегося школьника, трое детей-стариков пробираются в волшебный лес и общими усилиями поворачивают стрелки часов вперёд. Школьники возвращают себе молодость, а волшебники вновь становятся старыми стариками.

Создатели 
 Автор сценария — Юнна Мориц
 Режиссёр — Кирилл Малянтович
 Художник-постановщик — Борис Моисеев
 Оператор — Леонард Кольвинковский
 Музыка — Сергея Никитина
 Вокал — Татьяна и Сергей Никитины (нет в титрах)
 Звукооператор — Нелли Кудрина
 Роли озвучивали:
 Галина Иванова — заколдованный школьник с бородой
 Вячеслав Невинный — Михаил Михайлович, злой волшебник с рогаткой
 Тамара Дмитриева — заколдованный рыжий школьник
 Рогволд Суховерко — милиционер / дедушка на лавке
 Зинаида Нарышкина — Марья Ивановна, злая волшебница
 Светлана Харлап — заколдованная школьница / возмущённая женщина
 Сергей Цейц — Василий Порфирьевич, главный злой волшебник
 Художники-мультипликаторы: Ольга Дегтярёва, Аида Зябликова, Кирилл Малянтович
 Куклы изготовили: А. Крутипорох, Елена Покровская, А. Лярский, Виктор Слетков, Александра Мулюкина, Владимир Шафранюк.
 Монтаж — Светланы Симухиной
 Редактор — Алиса Феодориди
 Директор — Олег Кузнецов

Переиздания на видео 
Мультфильм многократно переиздавался на VHS и DVD в сборниках мультфильмов: в 1996 году выпущен на VHS изданием Videovostok, в 2000—2001 годах выпущен на VHS изданием «Мастер Тэйп» в сборнике мультфильмов «Сказки Дональда Биссета».
Также выпускался на DVD в сборниках: «Сказка о потерянном времени» (выпуск 1, дистрибьютор «Мастер-Тэйп», «Истории, приключившиеся с лентяями» (дистрибьютор «Твик-Лирек»), «Чертёнок № 13» (дистрибьютор «Твик-Лирек»), «Краденое солнце» (дистрибьютор «Крупный план»).

Ссылки 
 
 «Большой город» Музей кино. Зал 5 — Мультфильмы

Короткометражные мультфильмы СССР 1970-х годов
Мультипликационные телефильмы СССР
Мультфильмы ТО «Экран»
Кукольные мультфильмы СССР 1978 года
Мультфильмы-сказки
Экранизации литературных сказок
Экранизации произведений Евгения Шварца